Mastny bzw. Mastný ist der Nachname folgender Personen:
 Friedrich Mastny (1921–1943), österreichischer Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime